Ференцварош (), город Франца:

 Ференцварош — район Будапешта, названный в честь императора Франца II.
 «Ференцварош» — футбольный клуб из Будапешта, основанный жителями района Ференцварош.
 «Ференцварош» — хоккейный клуб из Будапешта.